Лепёшкин — фамилия русского происхождения.

Известные носители:
 Лепёшкин, Алексей Ильич (1913—1977) — советский юрист, профессор МГИМО, заслуженный деятель науки РСФСР, главный редактор журнала «Советское государство и право» (1962—1965).